Pfaffenkogelgraben ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Nördlicher Pfaffenkogelgraben I, rechter Zufluss des Stübingbaches im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Nördlicher Pfaffenkogelgraben II, rechter Zufluss des Stübingbaches im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Südöstlicher Pfaffenkogelgraben I, rechter Zufluss der Mur im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Südöstlicher Pfaffenkogelgraben II, rechter Zufluss der Mur im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark